Cet article donne la composition des quatre sélections qui disputent le Tournoi des Quatre Nations 2009 en Angleterre et en France.

Les équipes

Angleterre

 Sean O’Loughlin était à la base incorporé à la sélection mais une blessure l'oblige à annuler sa participation.

Australie

 Israel Folau était à la base incorporé à la sélection mais une blessure l'oblige à annuler sa participation.

France

Nouvelle-Zélande

Voir aussi

Articles connexes
Tournoi des Quatre Nations 2009.

Lien externe
 

Compétition de rugby à XIII